Liste der Kulturdenkmale in Düben steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Bad Düben
 Liste der Kulturdenkmale in Groß Düben